Mocajuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mocajuba (ort), Pará, 
 Mocajuba (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar